

Cinema 
 Isole – film del 2011 diretto da Stefano Chiantini

Geografia 
 Isole, suddivisione amministrativa della Grecia nella periferia dell'Attica
 Isole, frazione di Aprilia in provincia di Latina

Letteratura 
 Isole – libro di Marco Lodoli del 2005

Pagine correlate 
Isola (disambigua)